Il singolare del torneo di tennis Copa Sevilla 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dirk Dier che ha battuto in finale Juan Luis Rascón Lope 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Roberto Carretero-Diaz (secondo turno)
 Albert Portas (primo turno)
 Emilio Benfele Álvarez (secondo turno)
 Félix Mantilla (quarti di finale)

 Francisco Roig (primo turno)
 Václav Roubíček (secondo turno)
 David Adams (primo turno)
 Gonzalo López Fabero (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 1995